FK Buxoro (uzb. «Buxoro» futbol klubi, ros. Футбольный клуб «Бухара», Futbolnyj Kłub "Buchara") – uzbecki klub piłkarski z siedzibą w mieście Buchara, występujący w Oʻzbekiston PFL.

Historia 
Chronologia nazw:
 ???—1966: FK Buxoro (ros. ФК «Бухара»)
 1967—1968: Fakieł Buchara (ros. «Факел» Бухара)
 1969—1988: FK Buxoro (ros. ФК «Бухара»)
 1989—1996: Nurawszon Buchara (ros. «Нуравшон» Бухара)
 Od 1997: FK Buxoro

Piłkarski klub w Bucharze został założony w 1989, chociaż już wcześniej w rozgrywkach 3 ligi radzieckiej występował klub pod nazwą FK Buxoro i Fakieł Buchara. Do 1996 roku występował pod nazwą Nurawszon Buchara. Tylko raz spadli do niższej klasy rozgrywkowej.

Statystyka występów

Reprezentanci

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Historia klubu na klisf.info 

Buchara, FK
Sport w Bucharze
Kluby piłkarskie założone w 1989